El término Roberto el Diablo puede utilizarse para referirse a:

 Roberto I de Normandía, Duque de Normandía del siglo XI.
 Roberto el diablo (Robert le diable), ópera francesa de 1831.
 Roberto el diablo, película española de 1957.